Prędocinek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Prędocinek – dzielnica Radomia